Det sovjetiske mesterskab i ishockey 1947-48 var det andet sovjetiske mesterskab i ishockey for klubhold. Turneringen blev for første gang afviklet i ligaform med deltagelse af 25 hold. De 10 bedste hold var placeret i den bedste række, 1. gruppe, og spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, om mesterskabet. De øvrige 15 hold var placeret i 2. gruppe, der spillede om én oprykningsplads til 1. gruppe.

Mesterskabet blev vundet af CDKA Moskva, som dermed vandt titlen for første gang. Sølvmedaljerne gik til Spartak Moskva, mens de forsvarende mestre fra Dynamo Moskva måtte tage til takke med bronzemedaljerne. Dermed gik alle tre medaljesæt for anden sæson i træk til de tre Moskva-hold.

1. gruppe

Hold 

Turneringen havde deltagelse af 10 hold fra fem byer i den vestligste del af landet.

Halvdelen af holdene kom fra hovedstaden Moskva. Fire af dem, CDKA, Dynamo, Spartak og VVS MVO, var den gengangere fra den første sæson, og de blev suppleret med Krylja Sovjetov Moskva, der repræsenterede den sovjetiske luftfartsindustri.

De øvrige deltagere var to hold fra Leningrad, Dynamo og Dzerzjinets, samt tre hold fra de baltiske republikker, Dynamo Tallinn fra Estiske SSR, Dinamo Riga fra Lettiske SSR og Spartak Kaunas fra Litauiske SSR. Af disse hold var de tre Dynamo-hold gengangere fra den foregående sæson, mens Spartak Kaunas havde overtaget Kaunas' byholds plads i turneringen. Til genæld var Dzerzjinets Leningrad debutanter.

Stillinger og resultater 

Turneringen havde deltagelse af 10 hold, som spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle.

Spartak Kaunas blev erstattet af Dzerzjinets Tjeljabinsk, som rykkede op fra 2. gruppe.

Medaljevindere 

De tre medaljevindende hold bestod af nedenstående spillere.

Topscorere

All star-hold

2. gruppe

Hold 

Turneringen havde deltagelse af 15 hold, der spillede om én oprykningsplads til 1. gruppe.

Stillinger og resultater 

Turneringen havde deltagelse af 15 hold, der var opdelt i to geografiske zoner med 7 eller 8 hold. I hver zone spillede holdene en dobbeltturnering alle-mod-alle om to pladser i finalrunden.

Central zone

Øst-zone

Finalrunde 

Finalerunden havde deltagelse af de to bedste hold fra hver zone i 2. gruppe, og den blev spillet i Molotov i perioden 10. - 15. marts 1948. De fire hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle om én oprykningplads til 1. gruppe.

Kilder / eksterne henvisninger 
Hockey Archives - Championnat d'URSS 1947/48 
Conway's Russian Hockey Blog - 1947-48: Bobrov arrives 
VK - Чемпионат СССР 1947-48 
Чемпионат - Наша история. Часть 2. 1947-1948  
Звезды русского хоккея - II чемпионат СССР 
EuroHockey - Soviet League 1947-48

Noter 

1947-48
Ishockey i 1947
Ishockey i 1948